Drifters ou The Drifters (« vagabonds » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
 Drifters, film américain de John Grierson sorti en 1929
 Drifters, film chinois de Wang Xiaoshuai sorti en 2003

Télévision 
 Drifters, série britannique diffusée sur Channel 4 depuis 2013

Littérature 
 Drifters, manga de Kōta Hirano paru en 2009

Musique 
 The Drifters, groupe de musique soul
 Drifters, dansband suédois

Voir aussi